Drunken Master ist Titelbestandteil folgender Filme:

 Drunken Master (醉拳; 1978) von Yuen Woo-ping, siehe Sie nannten ihn Knochenbrecher
 Drunken Master II (醉拳二; 1994) von Lau Kar-leung, siehe Drunken Master (1994)